Doi ima više značenja

 DOI je digitalni identifikator objekta. DOI je ime koje se koristi za jedinstvenu identifikacuju elektronskih dokumenata i drugih entiteta.

 Doi () je naselje i opština u severoistočnoj Francuskoj u regionu Pikardija, u departmanu En (Pikardija) koja pripada prefekturi Laon.